Azoulay, var. Azoulai, Azulai, Azulay (, ) est un patronyme d’origine juive séfarade. Selon une interprétation populaire, il serait l’acrostiche d’ʾisha zona vaḥalala lo yiq'ḥou (אשה זונה וחללה לא יקחו « une femme prostituée et désécrée ils ne prendront pas »), et par conséquent propre aux prêtres juifs. Cependant, parmi les nombreuses explications proposées, les étymologistes envisagent surtout une racine linguistique d'origine arabe signifiant "bleu" (qui a donné le castillan "azul" et le français "azur"), voire un lien avec le mot d'origine berbère "izil" (= bon). Azoulay se rencontre fréquemment dans les listes médiévales de Juifs méditerranéens, notamment en Espagne.

Liste des personnalités ayant comme patronyme Azoulay: 
 Abraham Azoulay (1570-1643), rabbin et kabbaliste
 André Azoulay (1941-), politologue marocain
 Anne Azoulay (1978-), actrice française
 Arnaud Azoulay, acteur et un sound-designer français
 Audrey Azoulay (1972-), femme politique française, fille d'André
 Daniel Azulay (1947-2020), artiste, dessinateur de bande dessinée et enseignant brésilien
 Daphnée Azoulay (1983-), poétesse québécoise
 David Azulai (1954-2018), homme politique israélien
 Didier Azoulay (19?-), surnommé Shaï Lee, acteur et culturiste français
 Florient Azoulay (1975-), dramaturge, metteur en scène, auteur, traducteur, pédagogue et comédien français
 Haïm Joseph David Azoulay (1724-1807), rabbin
 Jean-Luc Azoulay (1947-), auteur, compositeur, producteur de musique français
 Jom Tob Azulay (1941-), réalisateur et producteur de cinéma brésilien
 Michaël Azoulay (1971-), rabbin français
 Nathalie Azoulai (1966-), écrivaine française
 Séfi Azoulay (1988-), joueur franco-israélien de volley-ball
 Simon Azoulai (1980-), joueur français de rugby à XV
 Simon Azoulay, ingénieur franco-marocain, cofondateur du groupe Alten
 Vincent Azoulay, historien français.
 Yael Azoulay, auteur français d'ouvrages pédagogiques.

Cinéma 
 Le Policier Azoulay (, Ha-Shoter Azulai), film israélien

Homonymie
Patronyme séfarade
Patronyme marocain
Patronyme algérien